Contromano – singolo del 2005 di Nek
Contromano – film del 2018 diretto ed interpretato da Antonio Albanese